Šipkovica (Шипковица) ist der Name folgender Orte:

 Šipkovica (Radoviš), Ort in der Gemeinde Radoviš, Mazedonien
 Šipkovica (Tetovo), Ort in der Gemeinde Tetovo, Mazedonien
 Schipkowiza, Ort in der Oblast Pernik, Bulgarien